«Баши-Ачук» () — советский художественный фильм 1956 года, исторический приключенческий фильм с элементами мелодрамы, созданный на киностудии Грузия-фильм. Снял фильм режиссёр Лео Эсакия. В основу фильма легла историческая повесть Акакия Церетели «Баши-Ачук», написанная в 1896 году.

Главные роли в этом фильме исполнили Отар Коберидзе, Давид Абашидзе, Лия Элиава, Медея Чахава и Додо Чичинадзе. Премьера фильма в Грузинской ССР состоялась в 1956 году в Тбилиси. В остальной же части СССР фильм был представлен 30 ноября 1957 года.

Сюжет 

Фильм рассказывает о народном грузинском герое Баши-Ачуке. А основное действие описывает взятие Бахтриони и освобождению Кахетии от владычества Селим-хана.

В ролях

Съёмочная группа 
 Произведение: Акакий Церетели
 Авторы сценария: Лео Эсакия и Ладо Карсанидзе (как В. Карсанидзе)
 Режиссёр: Лео Эсакия
 Оператор: Давид Канделаки
 Продюсер: Александр Лорткипанидзе
 Композитор: Сулхан Цинцадзе
 Художник: Реваз Мирзашвили
 Грим: Г. Мхейдзе
 Второй режиссёр: Гудавадзе, Захарий Лаврентьевич
 Звук: Владимир Долидзе

Интересные факты 
 Сам Акакий Церетели в своей повести так объясняет имя «Баши-Ачук» ,:
 — Почему тебя окрестили "Баши-Ачуком"?
— Это уже персы здешние меня так прозвали, — ответил Глаха.
— Они не разобрали, что у меня на голове папанаки, и решили, что я хожу без шапки;
«Баши-Ачук» по-ихнему и значит: «с непокрытой головой»…
 Кроме того по сведениям Берадзе и Смирновой (1988) :
Баши-Ачук/Баш-Ачук/Баш-Ачик — принятое в персидских источниках обозначение
Имеретии (Имеретинского царства) в Западной Грузии и имеретинцев.

Технические данные 
 Длительность — 100 минут.
 Цветной, моно.
 Оригинальный язык — грузинский.

Другие названия 
  Оригинальное название: ბაში-აჩუკი
  Русское название: Баши-Ачук
   Название латиницей и интернациональное название: Bashi-Achuki

См. также 
 Историческая повесть Акакия Церетели «Баши-Ачук»

Источники

Ссылки 
 
 «Баши-Ачук» на сайте Geocinema 
 «Баши-Ачук» на сайте Наше Кино
 «Баши-Ачук» на сайте КиноТеатр
 О Важе Пшавеле и Акакие Церетели

Приключенческие фильмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы СССР 1956 года
Исторические фильмы о XVII веке
Экранизации повестей
Акакий Церетели